Esistono più comuni francesi con questo nome

Brassy – Nièvre
Brassy – Somme